Фабер дю Фор — фамилия:

 Адольф фон Фабер дю Фор (1826—1918), немецкий инженер-металлург.
 Вильгельм фон Фабер дю Фор (1786—1855), немецкий инженер-металлург.
 Ганс фон Фабер дю Фор (1863—1940), немецкий художник-импрессионист и офицер (сын Отто).
 Георг Фридрих Карл Мориц фон Фабер дю Фор (1886—1971), генерал-лейтенант и дипломат .
 Ирмгард фон Фабер дю Фор (1894—1955), немецкая писательница.
 Карин фон Фабер дю Фор (?—1940), немецкий журналист и телевизионщик.
 Курт фон Фабер дю Фор (1890—1966), немецкий библиотекарь и германист.
 Отто фон Фабер дю Фор (1828—1901), немецкий батальный художник и офицер (сын Христиана-Вильгельма).
 Христиан-Вильгельм фон Фабер дю Фор (1780—1857), немецкий батальный художник и офицер.

См. также 
 Фабер